Зе́ммлер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Земмлер, Август-Франц (1825—1893) — немецкий гравёр.
 Земмлер, Штефан (род. 1952) — немецкий гребец.